Фамилија Таламантес има више значења:

 Фамилија Таламантес, Колонија Камачо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Таламантес, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику